Hribi (Sežana)
Hribi (Lukovica)